Dans la gueule du loup (The Mob) est un film américain réalisé par Robert Parrish en 1951.
 Dans la gueule du loup est un film français réalisé par Jean-Charles Dudrumet en 1961.
 Dans la gueule du loup (Forced to Kill) est un film américain réalisé par Russell Solberg en 1993.
 Dans la gueule du loup est un poème de Kateb Yacine à propos du massacre du 17 octobre 1961, mis en chanson par Têtes raides en 1998 dans l'album Chamboultou.
 Dans la gueule du loup est un téléfilm français réalisé par Didier Grousset en 2001.
 Dans la gueule du loup est un roman écrit par Johan Bourret en 2003.
 Dans la gueule du loup (() est un épisode de la série télévisée policière américaine Blue Bloods (saison 6, épisode 8).
 Dans la gueule du loup () est un téléfilm policier allemand réalisé par Josef Rusnak en 2019, tiré du livre homonyme  de la romancière allemande , paru en 2015.